Requiem kan syfta på:

 Requiem – en katolsk mässa över en död och en genre för musikverk vars ursprung ligger i den katolska dödsmässan
 Requiem (Fauré) – musik av Gabriel Fauré
 Requiem (WA Mozart) – musik av Wolfgang Amadeus Mozart
 Requiem i Anledning af Kung Karl Johans död – av Friedrich August Reissiger
 Ein deutsches Requiem – av Johannes Brahms. Detta requiem följer följer dock inte den katolska mässan.
 Requiem (film) – en tysk långfilm från 2006 i regi av Hans Christian Schmid
 Requiem (låt av Alma) – en sång av Alma 
 Requiem (musikalbum) – det svenska black metal/viking metal/thrash metal-bandet Bathorys sjunde fullängdsskiva, utgiven 1994
 Requiem (TV-serie) – en brittisk dramaserie från 2018
 2254 Requiem – en asteroid i huvudbältet